La Société européenne pour le financement de matériel ferroviaire (Eurofima) est une société transnationale basée à Bâle en Suisse dont le but (non lucratif) est de financer l'équipement en matériel ferroviaire à vocation internationale. Elle a été créée en 1956 par un traité international signé par 25 états souverains.

Émanation des principaux opérateurs ferroviaires européens, elle a contribué à la standardisation du matériel roulant passagers pour une meilleure interopérabilité entre les réseaux.
Elle a pour mission de soutenir le développement du transport ferroviaire en Europe et d'aider tant ses actionnaires que d'autres entités ferroviaires dans le renouvellement ou la modernisation de leur parc.

Actionnaires 
Les actionnaires de l'Eurofima sont les compagnies de chemin de fer nationales :
 DB (Allemagne) : 22,6 % ; 
 SNCF (France) : 22,6 % ;
 FS (Italie) : 13,5 % ;
 SNCB (Belgique) : 9,8 % ;
 NS (Pays-Bas) : 5,8 % ;
 RENFE (Espagne) : 5,22 % ;
 CFF (Suisse) : 5 % ;
 ŽS (Serbie) : 2,24 % ;
 SJ (Suède) : 2 % ;
 CFL (Luxembourg) : 2 % ;
 ÖBB (Autriche) : 2 % ;
 CP (Portugal) : 2 % ;
 OSE (Grèce) : 2 % ;
 ČD (Tchéquie) : 1 % ;
 MÁV (Hongrie) : 0,7 % ;
 ŽSSK (Slovaquie) : 0,5 % ;
 HŽ (Croatie) : 0,2 % ;
 SŽ (Slovénie) : 0,2 % ;
 ŽBH (Bosnie-Herzégovine) : 0,2 % ;
 BDŽ (Bulgarie) : 0,2 % ;
 MŽ-Infrastructures (Macédoine) : 0,08 % ;
 ŽCG (Montenegro) : 0,06 % ;
 TCDD (Turquie) : 0,04 % ;
 DSB (Danemark) : 0,02 % ;
 NSB (Norvège) : 0,02 % ;
 MŽ-Transport (Macédoine) : 0,02 %.

Voitures standard européennes

Financement de matériel 

L'Eurofima est également une société de financement de matériel ferroviaire et en 2007, elle a conclu des accords de financement pour un montant global dépassant les 3,2 milliards d'euros. Elle a financé 257 locomotives, 480 voitures destinées au transport des voyageurs et  marchandises.

Notes et références 

Entreprise ferroviaire
Entreprise fondée en 1956
Transport ferroviaire en Europe